Duba kan syfta på:

 Duba (Saudiarabien) – en stad i Saudiarabien
 Dubá – en stad i Tjeckien